Монте Сион има више значења:

 Монте Сион (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Монте Сион (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику